Turniej olimpijski w badmintonie kobiet podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbył się w dniach od 28 lipca do 4 sierpnia 2012 roku w Wembley Arena. W rywalizacji wzięło udział 32 zawodników.

Zasady turnieju 
Sportowcy zostali podzieleni na grupy składające się z czterech debli. Dwie najlepsze pary z każdej grupy awansują do ćwierćfinału. Od tego czasu rywalizacja przybierze formę pucharową. Zwycięzcy awansują do kolejnej rundy, a przegrani odpadną z rywalizacji. W trakcie całego turnieju mecze gra się do dwóch zwycięskich setów. Set kończy się, gdy debel uzyska 21 punktów i jednocześnie ma co najmniej dwa punkty przewagi nad rywalami.

Rozstawione pary 
  Wang Xiaoli / Yu Yang
  Tian Qing / Zhao Yunlei
  Ha Jung-eun / Kim Min-jung
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa

Turniej główny

Runda finałowa

Faza grupowa 
Wszystkie godziny podane są w czasie polskim letnim (UTC+02:00).

Grupa A 
Po zakończeniu rozgrywek w grupie pary, które wywalczyły awans do ćwierćfinału zostały ukarane dyskwalifikacją. W związku z tym do kolejnej rundy awansowały pary z miejsc 3 i 4.

Grupa B

Grupa C 
Po zakończeniu rozgrywek w grupie pary, które wywalczyły awans do ćwierćfinału zostały ukarane dyskwalifikacją. W związku z tym do kolejnej rundy awansowały pary z miejsc 3 i 4.

Grupa D

Przypisy

Bibliografia 
 Drabinka turnieju kobiet

Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012